Scandolara Ravara, comune italiano in provincia di Cremona
Scandolara Ripa d'Oglio, comune italiano in provincia di Cremona
Scandolara, frazione di Zero Branco in provincia di Treviso